

Codici 
 TOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tioman (Malaysia)

Geografia 
 Tod – una località a sud di Luxor in Egitto

Informatica 
 TOD (formato video) – formato di file video

Sigle 
 Total oxygen demand – richiesta totale di ossigeno
 Torque on demand – dispositivo in grado di distribuire automaticamente la trazione di ciascuna delle quattro ruote di un veicolo
 Transit-oriented development un'area progettata per massimizzare l'utilizzo del trasporto pubblico

Altro 
 Tod – uno dei simboli runici adottati dalle SS

Altri progetti